Schrepfer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schrepfer (1897–1945), deutscher Geograph
 Johann Georg Schrepfer (auch Schröpfer; 1730–1774), Geisterseher, Hochstapler
 Philipp Schrepfer (1906–1978), deutscher Kunstschmieder und Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken
 Rolf Schrepfer (* 1973), Schweizer Eishockeyspieler und -trainer